Il doppio del Queen's Club Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ken Flach e Robert Seguso erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Tim Pawsat e Laurie Warder.

Darren Cahill e Mark Kratzmann hanno battuto in finale 7–6, 6–3 Pawsat e Warder.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)
 John Fitzgerald /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Kevin Curren /  David Pate (primo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (primo turno) 
 Stefan Edberg /  Rick Leach (primo turno) 
 Scott Davis /  Tim Wilkison (secondo turno) 
 Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1989